Formuła Renault 3.5 Sezon 2014 – dziesiąty sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 12 kwietnia na włoskim torze Monza, natomiast zakończyły 19 października  w Hiszpanii, na Circuito de Jerez. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Hiszpan Carlos Sainz Jr., a wśród zespołów - francuska ekipa DAMS.

Lista startowa 
R = debiutant

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 21 października 2013 roku. Ponownie będzie składał się on z dziewięciu eliminacji, w tym pojedynczej na torze Monte Carlo, gdzie seria będzie towarzyszyła Formule 1. Po raz pierwszy kierowcy będą ścigali się na hiszpańskim torze Circuito de Jerez. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torach Red Bull Ring i Circuit de Barcelona-Catalunya, a do kalendarza po rocznej przerwie wróci niemiecki tor Nürburgring.

Zmiany

Zespoły 
 Zespół Arden International zakończył współpracę z malezyjskim Caterham Racing. W związku z tym zmianie uległa nazwa zespołu. Od tej pory jest to Arden Motorsport.
 Brytyjski P1 Motorsport, który w sezonie 2013 nawiązał współpracę z Strakka Racing ostatecznie wycofał się z rywalizacji na rzecz ekipy Strakka.

Kierowcy

Debiutanci 
 Meindert van Buuren (9. miejsce): Manor MP Motorsport (Auto GP World Series) → Pons Racing
 Pierre Gasly (mistrz): Tech 1 Racing (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Arden Caterham
 Luca Ghiotto (9. miejsce): Prema Powerteam (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → International Draco Racing
 Roman Mawłanow (29. miejsce): RC Formula (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Zeta Corse
 Roberto Merhi (15. miejsce): HWA Team (DTM) → Zeta Corse
 Andrea Roda (12. miejsce): Virtuosi UK (Auto GP World Series) → Comtec Racing
 Oliver Rowland (2. miejsce): Manor MP Motorsport (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Fortec Motorsport
 Oscar Tunjo (6. miejsce): Josef Kaufmann Racing (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Pons Racing
 Matthieu Vaxivière (10. miejsce): Tech 1 Racing (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Lotus
 Beitske Visser (8. miejsce): Lotus (ADAC Formel Masters) → AV Formula
 Alfonso Celis (34. miejsce): Fortec Motorsports (Europejska Formuła 3) → Tech 1 Racing
 Cameron Twynham: Team West-Tec (European F3 Open) → Comtec Racing
 Nicholas Latifi: Carlin (Brytyjska Formuła 3, Europejska Formuła 3 → Tech 1 Racing
 Esteban Ocon (3. miejsce): ART Junior Team (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Comtec Racing

Ubiegłoroczni zawodnicy 
 Kevin Magnussen (Mistrz): DAMS → McLaren (Formuła 1)
 Stoffel Vandoorne (Wicemistrz): Fortec Motorsports → ART Grand Prix (Seria GP2)
 António Félix da Costa (3. miejsce): Arden Caterham → BMW (DTM)
 Nico Müller (5. miejsce): Draco Racing → Audi (DTM)
 Marco Sørensen (7. miejsce): Lotus → Tech 1 Racing
 Arthur Pic (8. miejsce): AV Formula → Campos Racing (Seria GP2)
 Siergiej Sirotkin (9. miejsce): ISR → Fortec Motorsport
 André Negrão (10. miejsce): International Draco Racing → Arden International (Seria GP2)
 William Buller (11. miejsce): Zeta Corse → Arden Motorsport
 Michaił Aloszyn (12. miejsce): Tech 1 Racing → Schmidt Peterson Motorsports (Indy Car)
 Carlos Huertas (14. miejsce): Carlin → Dale Coyne Racing (Indy Car)
 Oliver Webb (15. miejsce): Fortec Motorsport → Pons Racing
 Jazeman Jaafar (17. miejsce): Carlin → ISR
 Carlos Sainz Jr. (19. miejsce): Zeta Corse → DAMS
 Nikołaj Marcenko (20. miejsce): Pons Racing → Comtec Racing
 Pietro Fantin (21. miejsce): Arden Caterham → International Draco Racing
 Zoël Amberg (24. miejsce): Pons Racing → AV Formula
 Riccardo Agostini (niesklasyfikowany): Zeta Corse → EuroInternational (Europejska Formuła 3)

Kierowcy z przeszłością w serii 
 Richie Stanaway: DAMS (Porsche Supercup) → Lotus

Zmiany w trakcie sezonu 
 Pons Racing: Oliver Webb → Oscar Tunjo
 Lotus: Matthieu Vaxivière → Richie Stanaway
 Comtec Racing: Nikołaj Marcenko → Cameron Twynham
 Tech 1 Racing: Alfonso Celis → Nicholas Latifi
 Comtec Racing: Andrea Roda → Esteban Ocon

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Formuły Renault 3.5
2014 w sportach motorowych